Mälören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mälören, Närpes, Österbotten, 
 Mälören, Nagu, Åboland,

Se även
Marören
Malören (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar